Ash Lake ist der Name folgender Seen:

in den Vereinigten Staaten:
 Ash Lake (Clinton County, Illinois)
 Ash Lake (Perry County, Illinois)
 Ash Lake (Michigan)
 Ash Lake (Cook County, Minnesota)
 Ash Lake (Grant County, Minnesota)
 Ash Lake (Lincoln County, Minnesota)
 Ash Lake (St. Louis County, Minnesota)
 Ash Lake (Brazoria County, Texas)
 Ash Lake (Harris County, Texas)

in Kanada:
 Ash Lake (Nova Scotia)

Ash Lake ist der Name folgender Orte:
 Ash Lake (Minnesota), im St. Louis County
 Ash Lake Township, Minnesota